Eugene o Eugène puede referirse a:

Nombre 

 Eugène o Eugene, nombre de pila masculino — variante de Eugenio;

Personajes 
 Eugene, apodo del luchador Nick Dinsmore (1975);

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Eugene, en Indiana;
 Eugene, en Misuri;
 Eugene, en Oregón;